Raspalengua puede referirse a:

 El nombre común de la planta Rubia peregrina.
 El nombre común de la planta Rubia tinctorum.